Samsung SCH-X780 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-A610
 Samsung SCH-E380
 SK SKY IM-6500
 Samsung SCH-X800
 Samsung SPH-A660

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 

X